Wöhrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Wöhrer (* 1985), deutsche Snowboarderin
 David Wöhrer (* 1990), österreichischer Radrennfahrer
 Franz Wöhrer (* 1939), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Justinus Wöhrer (1872–1943), österreichischer Zisterzienserabt und Missionar
 Veronika Wöhrer (* 1975), österreichische Soziologin